Leon Wessel-Masannek – attore tedesco
 Joachim Masannek – scrittore e regista tedesco